Desserteaux est un patronyme porté notamment par : 
 François Desserteaux, (1804-1875), avocat et homme de lettres
 Fernand Desserteaux (1852-1938), professeur de droit, fils du précédent
 Marc Desserteaux (1885-1949), professeur de droit, fils du précédent